Rosellano – abitanti di Roselle (Grosseto)
Rosellano – abitanti di Rossell